Thaçi est un nom de famille albanais porté notamment par :

 Hashim Thaçi (né en 1968), homme politique kosovar, président de la République du Kosovo depuis 2016 ;
 Menduh Thaçi (né en 1965), homme politique albanais.

Homonymie de patronyme albanais